Un giorno come tanti – film del 2013
Un giorno come tanti – romanzo di Joyce Maynard del 2009